Gustaw Potworowski (1800-1860) – polski działacz społeczny i polityk w Wielkopolsce pod zaborem pruskim
 Gustaw Potworowski (1889-1951) – polski dyplomata, ambasador  RP  w  Szwecji i Portugalii
 Gustaw Potworowski (1915-2002) – polski działacz polityczny związany z ONR, żołnierz NSZ i AK